SCCA est un sigle pouvant désigner :
 Sports Car Club of America, un organisateur de compétitions automobiles aux États-Unis ;
 Swedish Chess Computer Association, une association suédoise de jeu d'échecs informatisé.